

Трудове — село, Аккайинський район, Північноказахстанська область
 Трудове — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Трудове — село, Кизилжарський район, Північноказахстанська область
 Трудове — село, Осакаровський район, Карагандинська область
 Трудове — село, Тайиншинський район, Північноказахстанська область

Трудове — село, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область
 Трудове — село, Ташлинський район, Оренбурзька область

Трудове — село, Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Трудове — село, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Трудове — село, Дніпропетровська область, Криворізький район
 Трудове — село, Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Трудове — село, Донецька область, Волноваський район
 Трудове — село, Донецька область, Покровський район
 Трудове — село, Житомирська область, Житомирський район
 Трудове — село, Запорізька область, Пологівський район
 Трудове — село, Запорізька область, Пологівський район
 Трудове — село, Луганська область, Новоайдарський район
 Трудове — село, Львівська область, Стрийський район
 Трудове — село, Миколаївська область, Баштанський район
 Трудове — село, Миколаївська область, Вознесенський район
 Трудове — село, Одеська область, Ізмаїльський район
 Трудове — село, Сумська область, Конотопський район
 Трудове — село, Хмельницька область, Хмельницький район
 Трудове — село, Чернігівська область, Ріпкинський район
 Трудове — селище, Вінницька область, Піщанський район
 Трудове — селище, Запорізька область, Мелітопольський район
 Трудове — селище, Запорізька область, Новомиколаївський район
 Трудове — селище, Запорізька область, Мелітопольський район

 Трудове — колишнє селище Семенівського району Чернігівської області, зняте з обліку рішенням Чернігівської обласної ради від 23 жовтня 1992 року